Terz (von lat. tertius ‚der Dritte‘) steht für:
 Terz (Musik), musikalisches Intervall
 ein Orgelregister, siehe Aliquotregister #Terz
 Terz (Liturgie), Tagzeit des Stundengebetes der katholischen Kirche
 Terz (Fechten), eine Parade beim Fechten
 eine Kartenabfolge von drei Karten mit steigenden oder fallenden Kartenwerten
 Terz (Einheit), altes englisches Längenmaß
 Terz (Steuer), Steuer des Jahres 1524 in Österreich
 ein dreijähriger Stier, siehe Hausrind #Bezeichnungen
 die dreisamige Kaffeekirsche

 Terz (Gemeinden Mariazell, St. Aegyd),  Ortslage von St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich und Mariazell, Steiermark

TERZ steht für:
 TERZ, die Stattzeitung für Politik und Kultur in Düsseldorf und Umgebung

Siehe auch:
 Terzi